Le terme Maison de la paix peut désigner
la Maison de la paix inter-coréenne, lieu de rencontre pour les pourparlers de paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud inauguré en 1989,
la Maison de la paix de Genève, bâtiment appartenant à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève, inauguré en 2013.